Gloeosporiella är ett släkte av svampar. Gloeosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloeosporiella